Barbara – imię żeńskie
 Miejscowości
 Barbara – miejscowość we Włoszech
 Barbara (Berbera) – miasto w Somalii
 Barbara – osiedle Czechowic-Dziedzic w województwie śląskim, w powiecie bielskim
 Ludzie
 Barbara – pseudonim artystyczny piosenkarki francuskiej Monique Serf (1930 - 1997)
 Barbara - pseudonim artystyczny malarki Olgi Biglieri
 Cieki
 Barbara – potok, dopływ Osławicy
 Barbara – potok, dopływ Wapienicy
 Filmy
 Barbara (film 1997) − duńsko-norwesko-szwedzki film dramatyczny w reżyserii Nilsa Malmrosa
 Barbara (film 2012) − niemiecki film dramatyczny w reżyserii Christiana Petzolda
 Barbara (film 2017) − francuski film biograficzny w reżyserii Mathieu Amalrika
 Inne
 Barbara – planetoida o numerze katalogowym 234
 Barbara – farerska powieść autorstwa Jørgen-Frantza Jacobsena
 Barbara – eksperymentalny statek napędzany rotorem Flettnera

Zobacz też 

 Kopalnia Doświadczalna „Barbara” – jedyna w Polsce kopalnia doświadczalna
 święta Barbara – święte katolickie noszące to imię (wśród nich żyjąca na przełomie III i IV wieku Barbara z Nikomedii)

Przypisy